Умео Енергі — енергетична компанія, що базується в місті Умео в Швеції. Компанія відповідає за постачання електроенергії, а також за надання послуг централізованого охолодження, централізованого опалення, а також послуг широкосмугового доступу через дочірню компанію під назвою UmeNet.

Історія 

Компанія була заснована в 1887 році, як повідомляється, завдяки розмові між інженером з Лондона та шведським мером на весіллі. Мер Ротхофф був присутній на весіллі інженера парового пароплава Джона Фредеріка Люта та Єфросині Сельми Хелени Графстрем з Умео. Ротгоф був настільки вражений, що залишив гроші на покупку парової машини Luth & Rosén. Ця електростанція запрацювала в 1892 році, коли 36 дугових ліхтарів стали першим електричним освітленням в Умео.

У 1899 році виробництво електроенергії стало більш екологічним, коли гідроелектростанція була встановлена на порогах річки Уме в Baggböle. У 1916 році на порогах була побудована гідростанція, яка постачала електроенергію напругою 40 000 вольт, яка використовувалася на відстані понад 20 миль. Цей завод існував до 1958 року, коли завод у Сторнорфорсі був відкритий.

У 1992 році компанія Umeå Energi відсвяткувала сторіччя електроенергетики в Умео, передавши два відреставровані дугові ліхтарі для демонстрації в ратуші Умео.

Компанія заявила, що планує позбутися від вуглекислого газу до 2018 року шляхом впровадження нових методів виробництва енергії, включаючи використання ще більшої кількості відновлюваних джерел.

Діяльність 

Umeå Energi має електростанцію в Олідхемі, яка генерує енергію у вигляді тепла з різних джерел, включаючи побутові, промислові відходи та біомасу. Вироблене тепло використовується для приводу турбін. Компанія управляє другою групою електростанцій у Даві, які працюють на когенерації, або комбінованому виробництві тепла та електроенергії, таким чином виробляючи електроенергію з відходів та біомаси. У Даві є два заводи. Основним джерелом енергії першого заводу в Даві є спалювання відходів, яке може спалюватися зі швидкістю 20 тонн на годину, створюючи 65 МВт електроенергії. Більша частина цієї енергії використовується для централізованого опалення, лише 10 МВт використовується для виробництва електроенергії. Завод також спалює відходи лісозаготівельної промисловості. Забруднення повітря зводиться до мінімуму завдяки системам фільтрації вихлопних газів. Друга станція в Даві виробляє 105 МВт електроенергії з подібної паливної суміші, що й інша старіша, але з додаванням торфу. У цьому випадку для електроенергії використовується лише 30 МВт. Крім цих двох електростанцій, компанія також управляє гідроелектростанцією, вітровою електростанцією, а також виробляє електроенергію за допомогою каналізаційних відходів.

Ініціатива фототерапії 
В Умео сонце сходить о 9 ранку, а заходить о 14:00 протягом деяких місяців, таким чином залишаючи темноту протягом більшої частини дня. Щоб подолати цю проблему, у 2012 році компанія встановила лампи на кількох автобусних зупинках у рамках ініціативи світлотерапії (фототерапії), щоб мінімізувати наслідки САР (сезонного афективного розладу). Компанія заявила в прес-релізі, що ці лампи безпечні, ультрафіолетові промені відфільтровані, а світло генерується за допомогою енергії з відновлюваних джерел.

Примітки 

Енергетичні підприємства
Умео
Підприємства Швеції
Засновані у Швеції 1965